Numa Besson, né le  à Sallanches en France, est un joueur professionnel français de hockey sur glace qui évolue en position de défenseur. Il est le frère de Josselin Besson.

Carrière

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 2005-2006 || Avalanche du Mont-Blanc || Ligue Magnus
|| 17 || 0 || 0 || 0 || 14 || 2 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
|rowspan="2"| 2006-2007 || Avalanche du Mont-Blanc || Ligue Magnus || 24 || 0 || 3 || 3 || 36 || 2 || 0 || 0 || 0 || 4
|-
| Avalanche du Mont-Blanc 2 || Division 2 || 8 || 1 || 2 || 3 || 28 || || || || ||
|-
| 2007-2008 || Avalanche du Mont-Blanc || Ligue Magnus || 24 || 3 || 4 || 7 || 22 || 6 || 0 || 0 || 0 || 6
|-
| 2008-2009 || Avalanche du Mont-Blanc || Ligue Magnus || 22 || 2 || 3 || 5 || 22 || || || || || 
|-
| 2009-2010 || Chamois de Chamonix || Ligue Magnus || 26 || 5 || 4 || 9 || 22 || 6 || 0 || 1 || 1 || 8
|-
| 2010-2011 || HC Mont-Blanc || Ligue Magnus || 26 || 2 || 6 || 8 || 26 || 4  || 1 || 0 || 1 || 4
|-
| 2011-2012 || Drakkars de Caen || Ligue Magnus || 25 || 0 || 3 || 3 || 14 || 3 || 0 || 0 || 0 || 2 
|-
| 2012-2013 || Pingouins de Morzine-Avoriaz || Ligue Magnus || 26 || 0 || 2 || 2 || 22 || 8 || 0 || 3 || 3 || 16 
|-
| 2013-2014 || Pingouins de Morzine-Avoriaz-Les Gets || Ligue Magnus || 24 || 4 || 11 || 15 || 32 || 9 || 2 || 4 || 6 || 8  
|-
| 2014-2015 || Pingouins de Morzine-Avoriaz-Les Gets || Ligue Magnus || 14 || 2||9 ||11 ||14 || 3|| 0||1 ||1 ||2
|-
| 2015-2016 || Pingouins de Morzine-Avoriaz-Les Gets || Ligue Magnus || 26 || 1 || 10 || 11 || 43 || 10  || 1 || 3 || 4 || 10
|-
| 2015-2016 || Pingouins de Morzine-Avoriaz-Les Gets || Barrage Ligue Magnus || - || - || - || - || - || 2 || 1 || 0 || 1 || 0
|-
| 2016-2017 || Pionniers de Chamonix-Morzine || Ligue Magnus || 37 || 1 || 11 || 12 || 22 || 6  || 1 || 1 || 2 || 0
|-
| 2017-2018 || Pionniers de Chamonix Mont-Blanc || Ligue Magnus || 43 || 2 || 6 || 8 || 38 || - || - || - || - || - 
|-
| 2018-2019 || Pionniers de Chamonix Mont-Blanc || Ligue Magnus || 42 || 4 || 8 || 12 || 36 || 4 || 0 || 0 || 0 || 2 
|-
| 2019-2020 || Pionniers de Chamonix Mont-Blanc || Ligue Magnus || 40 || 4 || 17 || 21 || 36 || 4 || 0 || 1 || 1 || 2 
|-
| 2020-2021|| Pionniers de Chamonix Mont-Blanc || Ligue Magnus || 22 || 2 || 7 || 9 || 18 || - || - || - || - || - 
|-
| 2021-2022|| Yétis du Mont-Blanc || Division 1 || 25 || 4 || 14 || 18 || 20 || 7 || 2 || 5 || 7 || 0

Notes et références 

Naissance en août 1987
Naissance à Sallanches
Joueur français de hockey sur glace
Joueur du Hockey Club Morzine-Avoriaz
Joueur du Hockey Club Mont-Blanc
Joueur du Chamonix Hockey Club
Joueur du Hockey Club de Caen
Défenseur de hockey sur glace
Joueur du Chamonix hockey élite